Rubirizi (plaats), plaats in Oeganda
 Rubirizi (district), district in Oeganda